Василий Строганов:
 Строганов, Василий Алексеевич (1941—2014) — митрофорный протоиерей, настоятель храма Вознесения Господня (малое) на Большой Никитской.
 Строганов, Василий Андреевич (1888—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Строганов, Василий Васильевич (1857—1938) — российский и советский медик; акушер и гинеколог. 
 Строганов, Василий Егорович (1859—1914) — врач, депутат Государственной думы I созыва от Ярославской губернии.
 Строганов, Василий Иванович (1905—1952) — советский ученый, юрист, директор Саратовского юридического института (1948—1949).